tabaszaran nyelv
 tabaszaran nép